Байму́рзино — деревня в Кайбицком районе Татарстана, входит в Молькеевское сельское поселение.

География 
Расположена на границе с Чувашией.

История 
Основана в XVIII веке. До 1860-х годов жители относились к категории государственных крестьян, по вероисповеданию делились на мусульман и православных. Занимались земледелием, разведением скота. В начале XX века в деревне функционировали мечеть, мектеб, школа Братства святого Гурия (открыта в 1869), 2 ветряные мельницы, 3 крупообдирки, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 526,2 десятины. До 1920 деревня входила в Больше-Тоябинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 в Кайбицком, с 19 февраля 1944 в Подберезинском, с 14 мая 1956 в Кайбицком, с 1 февраля 1963 в Буинском, с 4 марта 1964 в Апастовском, с 19 апреля 1991 в Кайбицком районах.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Баймурзина (Киксары) 2-го стана Тетюшского уезда Казанской губернии. Располагалась при безымянном ключе, по левую сторону торгового тракта из Буинска в Цивильск, в 78 верстах от уездного города Тетюши и в 25 верстах от становой квартиры во владельческом селе Знаменское (Чипчаги). В деревне, в 40 дворах проживали 215 человек (115 мужчин и 100 женщин).

Население 

В деревне проживают татары, а часть из них принадлежащие к этнографической группе, называемой «молькеевские кряшены».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Из Татарской энциклопедии (1-й том) 

Населённые пункты Кайбицкого района